Echinophora isolophme är en flockblommig växtart som först beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och John Edward Dinsmore, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Echinophora isolophme ingår i släktet Echinophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
isolophme